Hammerdorf ist deutscher Name von Gemeinden in 

Tschechien
Hamr
 Hamernice

Polen
Hammerdorf (Karnkewitz), siehe Karnieszewice 

Siehe auch:
Hammerdörfer
Hammerdörffer